Dextrogiro significa com rotação para a direita, podendo aplicar-se nas seguintes situações

 Diz-se de algo que gira no mesmo sentido que os ponteiros do relógio, em contraposição ao sentido levogiro.

 Em química, designa a substância que tem a característica de fazer girar o plano da luz polarizada para a direita, em contraposição às substâncias levogiras. Ver isomeria.

 Em bioquímica, isómero óptico cujo carbono assimétrico se encontra deslocado para a esquerda, e é a imagem especular do mesmo isómero dextrogiro. 

 Em matemática, o sistema de referência que cumpre a regra da mão direita.

 Em biologia:
 Em zoologia, o sentido de rotação do remoinho de pêlo quando os pêlos estão colocados no sentido dos ponteiros do relógio . 
 Em botânica refere-se à direcção da direita para a esquerda, como os ponteiros do relógio, dos guacos e gavinhas de algumas plantas rasteiras e trepadoras.

 Sinónimo de destro.

Desambiguação